Donghi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Stefano Donghi (1608–1669), italienischer Kardinal und Bischof
 Tulio Halperín Donghi (1926–2014), argentinischer Historiker